COD steht als Abkürzung für:

 Carrier Onboard Delivery, Verfahren zur Versorgung eines Flugzeugträgers auf See
 Catastrophic Optical Damage, optisch induzierte Zerstörung einer Laserdiode, siehe Laserdiode #Typische Parameter und Besonderheiten
 Chemical oxygen demand, siehe Chemischer Sauerstoffbedarf
 Coming Out Day am 11. Oktober jedes Jahres
 Crystallography Open Database, eine freie Datenbank für in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichte Kristallstrukturen
 1,5-Cyclooctadien, chemische Substanz 
 Demokratische Republik Kongo, nach ISO 3166 und dem Internationalen Olympischen Komitee
 Complément d’objet direct, französisch für "direktes Objekt", siehe Objekt (Grammatik)#Die Begriffe „direktes“ und „indirektes Objekt“

CoD steht als Abkürzung für:
 Call of Duty, Computerspiel-Reihe
 Congress of Democrats, eine Oppositionspartei der Republik Namibia, siehe Kongressdemokraten
 Congress of Democrats, kurz für South African Congress of Democrats, eine ehemalige politische Bewegung in Südafrika
 Córdoba-Durchmusterung, eine visuelle Durchmusterung südlicher Sterne 

Cod steht für:
 USS Cod (SS-224), US-amerikanisches U-Boot, siehe Liste der Schiffe der United States Navy/C#Co
 Cape Cod, Halbinsel in Massachusetts

Siehe auch:
 Codd
 Cot

Abkürzung